Himiko puede referirse a:

 Himiko, gobernante de Wa;
 Himiko, una gigantesca emisión de gas ubicado a 12,9 millones de años luz de la Tierra;
 Himiko, película de 1974;
 La Maison de Himiko, película de 2005;
 Himiko-den, serie de anime;
 Himiko Kudo, personaje de la serie de anime GetBackers.